Гетыгирываям — река на северо-востоке полуострова Камчатка.

Название в переводе с коряк. Гэтгырв’аям — «прямая река».

Длина реки — 39 км. Протекает по территории Карагинского района Камчатского края. Впадает в Карагинский залив.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000312120000008922.

Примечания 

Реки, впадающие в Карагинский залив
Реки Карагинского района